Сочень () — село в Румунії, у повіті Караш-Северін. Входить до складу комуни Езеріш.
 Сочень () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Телпаш.